Фукиди́д () — мужское имя.

Известные носители 
 Фукидид (сын Мелесия) — афинский политик V века до н. э., политический противник Перикла.
 Фукидид (сын Олора) — знаменитый афинский историк и военачальник V в. до н. э.
 Фукидид — римский военачальник II века.